Chün Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xun Xian, härad, Henan, 
 Danjiangkou Shi, härad, Hubei, 

Robotskapade Kinaförgreningar